Айвазо́вский (от ) — армянская фамилия.

Известные носители 
 Айвазовский, Гавриил Константинович (Габриэл Айвазян; 1812—1879) — армянский историк.
 Айвазовский, Иван Константинович (Ованнес Айвазян, 1817—1900) — российский художник-маринист.

Другое 
 Айвазовский — отель в Одессе
 Айвазовский — советский пассажирский теплоход

См. также